Adal steht für:
 Adali (Ad’áli), Unterclan der Afar, zu dem die Sultane von Raheita und Tadjoura gehören
 Sultanat Adal, ehemaliges muslimisches Sultanat zwischen 1415 und 1577 auf dem Gebiet des heutigen Äthiopien, Eritrea, Dschibuti und des nördlichen Somalia bzw. Somaliland

adal steht für:
 Adel (althochdeutsch adal oder edili „Edles Geschlecht“, „die Edelsten“), eine „sozial exklusive Gruppe mit gesellschaftlichem Vorrang“, die Herrschaft ausübt und diese in der Regel innerfamiliär tradiert

ADAL steht für:
 Azure Active Directory Authentication Library for .NET, ermöglicht Entwicklern von Client-Anwendungen die einfache Authentifizierung von Benutzern mit Cloud- oder lokalen Verzeichnsdiensten

Siehe auch:
 Awdal (somalisch: Awdal, arabisch: أودال, DMG Audāl), eine Region (gobolka) im Norden Somalias und Teil des vom international nicht anerkannten Somaliland beanspruchten Gebietes, Hauptstadt ist Baki

Abkürzung